Manzanilla kan syfta på:

 Manzanilla, en sorts sherry

Geografi

Spanien 

 Manzanilla (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Manzanilla (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva,

Trinidad och Tobago 

 Ward of Manzanilla, ward, Sangre Grande, 

Robotskapade Trinidad och Tobagoförgreningar